David Deutsch kan syfta på:

* David Deutsch (1810–1873), schlesisk rabbin
 David Deutsch (omkring 1929–2013), amerikansk reklamman 
 David Deutsch (född 1943), amerikansk konstnär
 David Deutsch (född 1953), israelisk-brittisk fysiker
 David Deutsch (född 1998), svensk ishockeyspelare